Ristiniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ristiniemi (udde i Norra Karelen), Joensuu, 
 Ristiniemi (halvö), Kymmenedalen, 
 Ristiniemi (udde i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 

Robotskapade Finlandförgreningar